De Saurolophini zijn een groep plantenetende ornithischische dinosauriërs behorende tot de Euornithopoda.

Een tribus Saurolophini werd voor het eerst benoemd in de dinosauriërencyclopedie van Donald Glut.

In 2005 definieerde Paul Sereno een stamklade Saurolophini als de groep bestaande uit Saurolophus osborni en alle soorten nauwer verwant aan Saurolophus dan aan Edmontosaurus regalis en Maiasaura peeblesorum. In 2014 wijzigde Alberto Prieto-Márquez deze definitie door aan de uitgesloten soorten Brachylophosaurus canadensis, Kritosaurus navajovius en Lambeosaurus lambei toe te voegen en juist Maiasaura te verwijderen.

In 2021 gaven Daniel Madzia, Victoria Megan Arbour, Clint A. Boyd, Andrew A. Farke, Penélope Cruzado-Caballero en David Christopher Evans een definitie als stamklade als de groep bestaande uit Saurolophus osborni Brown, 1912 en alle soorten nauwer verwant aan Saurlophus dan aan Brachylophosaurus canadensis Sternberg, 1953, Edmontosaurus regalis Lambe, 1917, Hadrosaurus foulkii Leidy, 1858, en Kritosaurus navajovius Brown, 1910.

De groep bestaat uit middelgrote viervoetige planteneters uit het late Krijt van Noord-Amerika en misschien Azië. Behalve de soorten van Saurolophus zijn mogelijke soorten Augustynolophus morrisi en Prosaurolophus maximus. Ook Kerberosaurus is wel als een lid gezien. Ze zijn de zustergroep van de Kritosaurini.

Een mogelijke stamboom toont het volgende kladogram:

Literatuur
Glut D.F. 1997. Dinosaurs: the encyclopedia. Jefferson: McFarland & Co
Sereno P.C. 2005. Stem Archosauria—TaxonSearch
Prieto-Márquez A., Wagner J.R., Bell P.R. & Chiappe L.M. 2014. "The late-surviving ‘duck-billed’ dinosaur Augustynolophus from the upper Maastrichtian of western North America and crest evolution in Saurolophini". Geological Magazine 152: 225–241
Madzia D., Arbour V.M., Boyd C.A., Farke A.A., Cruzado-Caballero P. & Evans D.C. 2021. "The phylogenetic nomenclature of ornithischian dinosaurs". PeerJ 9:e12362

Euornithopoda